Juqueri pode referir-se a:

 Juqueri - antigo município do estado de São Paulo
 Rio Juqueri - rio do estado de São Paulo
 Parque Estadual do Juqueri - no estado de São Paulo
 Hospital Psiquiátrico do Juqueri

 Juqueri - denominação popular para as seguintes espécies vegetais:
Buttneria scabra
Machaerium ferox
Mimosa asperata
Mimosa myriadena
Mimosa pudica
Mimosa sensitiva
Solanum juciri

Desambiguação